Das SEC Men’s Tennis Tournament 2012 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Starkville, Mississippi. Als Siegerin ging die University of Georgia aus Athens hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
  (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2012
College-Tennis-Saison 2011/12
Tennisturnier 2012
Tennisturnier in Mississippi
Sport (Starkville, Mississippi)